Хуан Эскобар: Эскобар, Хуан Карлос (род. 1982) — колумбийский футболист.
 Эскобар, Хуан Марсело (род. 1995) — парагвайский футболист.